Mike, település Somogy megyében
 Mike, keresztnév
 Mike, a fej nélküli kakas